Рорба́к-ле-Битш () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель. Входил в состав округа Саргемин.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 16 092 человека. Код INSEE кантона — 57 26. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 15 коммун, административный центр находился в коммуне Рорбак-ле-Битш.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель